Het Wereldkampioenschap rally in 2003 was de eenendertigste jaargang van het Wereldkampioenschap rally (internationaal het World Rally Championship), georganiseerd door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Nieuwe reglementen 
 Testwerk werd niet meer toegestaan in een land die op de kalender staat en zich buiten Europa afspeelt.
 Testwerk werd voor fabrieksrijders niet meer toegestaan na de verkenning tot aan het einde van de rally.
 Een nieuw puntensysteem werd geïntroduceerd, waarin de top 8 werd beloond met punten. De verdeling was als volgt; winnaar: 10 punten, tweede: 8, derde: 6, vierde: 5, vijfde: 4, zesde: 3, zevende: 2, achtste: 1 punt.

Puntensysteem 
 Punten werd uitgereikt aan de top 8 geklasseerden.

Kalender

Teams en rijders

Agenda en resultaten

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs

Standen ondersteunende kampioenschappen

PWRC

JWRC

Statistieken

Rijders

Constructeurs

Externe links 
  World Rally Championship
  Resultaten op eWRC-results.com

2003
Rally in 2003